Le Championnat d'Ukraine masculin de handball, ou Superleague, est le plus haut niveau des clubs masculins de handball en Ukraine. Il fait suite depuis 1992 au Championnat d'Union soviétique qu'aucun club ukrainien n'a toutefois remporté.

Palmarès

Bilan

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Union soviétique
 Championnat d'Ukraine féminin
 Coupe d'Ukraine
 
 Équipe nationale d'Ukraine

Compétition de handball en Ukraine
Ukraine
Handball